Андрей Эдуардович Разенков (род. 3 февраля 1967, Москва) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
В 1990 году Андрей Разенков окончил 1-й Московский медицинский институт.

Но его с детских лет интересовало кино и в 1992 году он окончил Международную киношколу Никиты Михалкова и Рустама Ибрагимбекова.

Чтобы набраться опыта, был ассистентом режиссёра у Михалкова («Автостоп», «Урга — территория любви») и у Ивана Пассера («Сталин»), а также режиссёром-стажером у Кшиштофа Занусси (1991, «Прикосновение руки»).

В 1992 году вместе с Егором Кончаловским создал рекламную студию PS TVC (Partner Studio TV Commercials), где снял около 60-ти рекламных клипов, в том числе серию роликов «Гермес-Финанс»; БАСТ; INDESIT; MASTER FOODS (серия роликов MARS, TOPIC, RONDO); серию роликов GMM; TOSHIBA. Неоднократно награждался призами Московского международного фестиваля рекламы.

Андрей Разенков — режиссёр-постановщик девяти музыкальных клипов, в том числе:
 «Волшебный сон» (Наталья Ветлицкая)
 «Привыкай» (Лариса Долина)
 «Иди ко мне» (Дмитрий Маликов)
 «Вариации на тему Паганини» (Виктор Зинчук)
 «Danger» (Джоанна Стингрей)

Режиссёром кино дебютировал первой картиной проекта «Русский Декамерон» — «Тесты для настоящих мужчин» (1998).

Фильмография 
 : Тесты для настоящих мужчин — режиссёр-постановщик
 : Северное сияние — режиссёр-постановщик, соавтор сценария
 : Янтарные крылья — режиссёр-постановщик, соавтор сценария
 : КромовЪ — режиссёр-постановщик, соавтор сценария (совместно с Михаилом Петуховым и Константином Филимоновым)
 : Москва, я люблю тебя! — режиссёр, сценарист (новелла «Он и она»)

Награды 
 Гран-при (за лучший дебют) за фильм «Тесты для настоящих мужчин» — Кинотавр

Примечания 

Режиссёры видеоклипов России
Режиссёры рекламы